Traneberg kan syfta på:
Traneberg – stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun
 Tranebergs gård – historisk byggnad vid Svartviksvägen 10 i stadsdelen Traneberg i Bromma, västra Stockholm
Traneberg, Lidköpings kommun – en herrgård i Otterstads socken i Lidköpings kommun, beläget på Kållandsö